19-я авиационная дивизия (19-я ад) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История наименований 
Дивизия именовалась как:
 19-я авиационная дивизия
 19-я смешанная авиационная дивизия
 19-я бомбардировочная авиационная дивизия

История 
Дивизия была сформирована в 1940 году в составе ВВС Киевского особого военного округа как 19-я бомбардировочная авиационная дивизия со штабом в Белой Церкви.

С начала войны действует на Юго-Западном фронте в составе ВВС 12-й армии, участвует в Приграничном сражении и Киевской оборонительной операции. Части дивизии поддерживали наземные войска западнее города Станислав и на уманском направлении, уничтожая танки, мотомеханизированные части и живую силу противника в районах Сокаль, Крыстынополь, Берестечко, Дубно, Ровно, Шепетовка, Бердичев. С переходом на ночную работу части дивизии уничтожали самолёты на аэродромах Житомир, Скоморохи, Бердичев, Белая Церковь, Узин, Городище, Кировоград, наносили бомбовые удары по скоплениям вражеских войск в районах Канев, Кременчуг, Черкассы, Окуниново.

20 февраля 1942 года обращена на формирование Управления ВВС 40-й армии.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 20 февраля 1942 года.

Состав 
На 22 июня 1941 года

33-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Белая церковь, Городище

136-й ближнебомбардировочный авиационный полк — Бердичев, Нехворощь

138-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Узин, Житные Горы

В разное время
 33-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (22 июня 1941 года — октябрь 1941 года — ?)
 136-й ближний бомбардировочный авиационный полк (22 июня 1941 года — ноябрь 1941 года — ?)
 138-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (1940 — 13.07.1941 г.)
 43-й истребительный авиационный полк (18 сентября 1941 года — 24 октября 1941 года)
 146-й истребительный авиационный полк (с конца сентября 1941 года — 10 октября 1941 года)
 719-й ночной бомбардировочный авиационный полк
 252-й истребительный авиационный полк (с 01.10.1941 г. по 10.01.1942 г.)

Участие в сражениях и битвах 
 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года
 Киевская оборонительная операция — с 7 июля 1941 года по 26 сентября 1941 года
 Сумско-Харьковская оборонительная операция — с 30 сентября 1941 года по 30 ноября 1941 года.

Командный состав дивизии

Командиры дивизии 
 полковник, с 9 ноября 1941 года генерал-майор авиации Богородецкий Александр Константинович — 9 сентября 1940 года — 24 ноября 1941 года.
 полковник Фёдор Степанович Пушкарёв — 10 декабря 1941 года — 10 февраля 1942 года.

Заместитель командира дивизии 
 полковник Макаров Александр Фёдорович

Отличившиеся воины 
  Капитонов Василий Ефимович, старший сержант, воздушный стрелок-радист 33-го ближнего бомбардировочного авиационного полка 19-й авиационной дивизии Военно-Воздушных Сил Юго-Западного Фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 640.
  Скляров Иван Андреевич, лейтенант, лётчик 33-го ближнего бомбардировочного авиационного полка 19-й авиационной дивизии Военно-Воздушных Сил Юго-Западного Фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 639.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Авиаторы Второй мировой. 19-я авиационная дивизия

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Бомбардировочные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Киевской оборонительной операции
Участники обороны Киева (1941)
Участники Харьковских операций
Участники Приграничных сражений (1941)